Eleutherascus är ett släkte av svampar. Eleutherascus ingår i familjen Ascodesmidaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Eleutherascus